Alžběta Habsburská (9. července 1526 Linz – 15. června 1545 Vilnius) byla rakouská arcivévodkyně, sňatkem polská královna a litevská velkokněžna, manželka Zikmunda II. Augusta.

Život 
Narodila se jako první z patnácti dětí císařského páru Ferdinand I. Habsburský a Anna Jagellonská.

Roku 1543 se sedmnáctiletá Alžběta provdala za o šest let staršího polského následníka Zikmunda Augusta. Byla k tomu třeba papežská dispens kvůli blízkému příbuzenství snoubenců – Alžbětiným dědečkem z matčiny strany byl Vladislav II. Jagellonský, Zikmundův strýc.

Dynastické spojení bylo plánováno téměř od jejího narození (byla nejstarší dcerou císaře Ferdinanda I.) a mělo zlepšit napjaté vztahy mezi Habsburky a Jagellonci, to se však nezdařilo. Zikmundova matka Bona Sforza sňatku nebyla nakloněna, poněvadž Habsburky nesnášela.

Manželství nebylo šťastné. Mladou, nezkušenou a nesmělou Alžbětu její manžel nepřitahoval a Zikmund udržoval poměr s Barborou Radvilaitė. Alžběta navíc byla nemocná, trpěla padoucnicí a mívala časté záchvaty. Zemřela bezdětná v devatenácti letech, pochovaná byla ve Vilniusu.

Zikmundovou druhou manželkou se stala jeho milenka Barbora, potřetí se oženil s Alžbětinou sestrou Kateřinou.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage
 Przemysław Jędrzejewski, ELŻBIETA AUSTRIACZKA – KRÓLOWA POLSKA I WIELKA KSIĘŻNA LITEWSKA (1526–1545)

Habsburkové v 16. století
Jagellonci
Alžběta Habsburská
Alžběta Habsburská
Alžběta Habsburská
Alžběta Habsburská
Polské královny
Litevské velkokněžny
Narození v roce 1526
Narození 9. července
Narození v Linci
Úmrtí v roce 1545
Úmrtí 15. června
Úmrtí ve Vilniusu
Zemřelí na epilepsii
Pohřbení v katedrále ve Vilniusu
Ženy